Bloom Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:
* Bloom Township (Illinois)
 Bloom Township (Kansas)
 Bloom Township (Minnesota)
 Bloom Township (North Dakota)
 Bloom Township (Fairfield County, Ohio)
 Bloom Township (Morgan County, Ohio)
 Bloom Township (Scioto County, Ohio)
 Bloom Township (Seneca County, Ohio)
 Bloom Township (Wood County, Ohio)
 Bloom Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Bloomer Township